Гога́ев (Го́га́тæ) — осетинская фамилия. Известные носители:
 Гогаев, Алан Казбекович (1990) — российски борец вольного стиля.
 Гогаев, Георгий Валерьевич (1995) — российский борец вольного стиля.

 Гогаева, Нина Петровна — актриса театра и кино.